Виктор Тимофеевич Слободчиков (род. 25 сентября 1946 года, Багаряк) — советский и российский тренер и преподаватель по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер РСФСР (1982).

Биография 
Родился 25 сентября 1946 года в селе Багаряк Каслинского района Челябинской области.

В 1968 окончил факультет физического воспитания Челябинского государственного педагогического института.

После службы в армии работал в Челябинском пединституте сначала ассистентом, а с 1973 года — старшим преподавателем кафедры лёгкой атлетики.

С 1986 по 1992 год работал старшим тренером-преподавателем школы высшего спортивного мастерства Челябинского областного комитета по физической культуре и спорту.

С 1992 года работает тренером-преподавателем ДЮСШ олимпийского резерва № 2 имени Л. Н. Мосеева по лёгкой атлетике.

Наиболее высоких результатов среди воспитанников Слободчикова добились:
 Александр Зверев — серебряный призёр Паралимпийских игр 2012 года,
 Валерий Грязнов — серебряный призёр чемпионата мира по кроссу среди юниоров 1980 года, призёр чемпионатов СССР в помещении (1982, 1987),
 Евгений Жеребин — серебряный призёр чемпионата мира по кроссу среди юниоров 1981 года, чемпион СССР 1988 года, чемпион СССР в помещении 1987 года,
 Ринат Алтынгужин — серебряный призёр чемпионата 1983 года,
 Любовь Скрипкина — чемпионка СССР 1981 года,
 Надежда Изодёрова — серебряный призёр чемпионата СССР в помещении 1991 года,
 Анна Сапожникова — двукратная чемпионка Европы МПК 2014 года, многократный призёр чемпионатов мира МПК.

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер РСФСР» (1982).
 Почётная грамота Министерства образования и науки Челябинской области (2006).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2013).

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике
Выпускники Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета